Нику́лино — название ряда населённых пунктов:

Белоруссия 
 Никулино — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия

Владимирская область 
 Никулино — деревня в Гусь-Хрустальном районе.
 Никулино — село в Селивановском районе.
 Никулино — деревня в Собинском районе.
 Никулино — деревня в составе муниципального образования город Владимир.

Вологодская область 
 Никулино — деревня в Великоустюгском районе, входит в Опокское сельское поселение.
 Никулино — деревня в Великоустюгском районе, входит в Юдинское сельское поселение.
 Никулино — деревня в Вологодском районе, входит в Кубенское сельское поселение.
 Никулино — деревня в Вологодском районе, входит в Майское сельское поселение.
 Никулино — деревня в Вологодском районе, входит в Марковское сельское поселение.
 Никулино — деревня в Вологодском районе, входит в Старосельское сельское поселение.
 Никулино — деревня в Вытегорском районе.
 Никулино — местечко в Кирилловском районе.
 Никулино — деревня в Череповецком районе.

Ивановская область 
 Никулино — деревня в Вичугском районе.
 Никулино — деревня в Комсомольском районе.
 Никулино — село в Пестяковском районе.
 Никулино — деревня в Тейковском районе.
 Никулино — деревня в Юрьевецком районе.

Калужская область 
 Никулино — деревня в Износковском районе.

Кировская область 
 Никулино — деревня в Лузском районе.

Костромская область 
 Никулино — деревня в Антроповском районе.
 Никулино — деревня в Макарьевском районе.
 Никулино — деревня в Мантуровском районе.
 Никулино — деревня в Парфеньевском районе, Николо-Поломское сельское поселение.
 Никулино — деревня в Парфеньевском районе, Парфеньевское сельское поселение.

Красноярский край 
 Никулино — деревня в Енисейском районе.

Курская область 
 Никулино — деревня в Золотухинском районе.

Москва 
 Никулино — бывшее село в Подмосковье, вошедшее в состав Москвы в 1960 году.
 Никулино — бывший муниципальный округ в Москве, просуществовавший с 1991 года по 1993 год.

Московская область 
 Никулино — деревня в Дмитровском районе.
 Никулино — деревня в Истринском районе.
 Никулино — деревня в Каширском районе.
 Никулино — деревня в Орехово-Зуевском районе.
 Никулино — деревня в городском округе Подольск.
 Никулино — деревня в Пушкинском районе.
 Никулино — деревня в Раменском районе, сельское поселение Никоновское.
 Никулино — деревня в Раменском районе, сельское поселение Рыболовское.
 Никулино — деревня в Солнечногорском районе.

Нижегородская область 
 Никулино — деревня в Городецком районе, Бриляковский сельсовет.
 Никулино — деревня в Городецком районе, Ковригинский сельсовет.
 Никулино — село в Лукояновском районе.
 Никулино — деревня в Сосновском районе.

Новгородская область 
 Никулино — деревня в Волотовском районе.

Новосибирская область 
 Никулино — село в Татарском районе.

Пермский край 
 Никулино — село в Добрянском районе.
 Никулино — деревня в Пермском районе.

Псковская область 
 Никулино — деревня в Бежаницком районе (Добрывичская волость).
 Никулино — деревня в Бежаницком районе (Пореченское).
 Никулино — деревня в Великолукском районе (Лычёвская волость).
 Никулино — деревня в Великолукском районе (Пореченская волость).
 Никулино — деревня в Великолукском районе (Шелковская волость).
 Никулино — деревня в Красногородском районе.
 Никулино — деревня в Куньинском районе.
 Никулино — деревня в Новоржевском районе (Вёскинская волость).
 Никулино — деревня в Новоржевском районе (Стехновская волость).
 Никулино — деревня в Порховском районе.
 Никулино — деревня в Пустошкинском районе.

Рязанская область 
 Никулино — деревня в Клепиковском районе.

Смоленская область 
 Никулино — деревня в Дорогобужском районе.
 Никулино — деревня в Ершичском районе.
 Никулино — деревня в Краснинском районе.
 Никулино — деревня в Починковском районе.
 Никулино — деревня в Сафоновском районе, входит в Прудковское сельское поселение.
 Никулино — деревня в Сафоновском районе, входит в Старосельское сельское поселение.
 Никулино — деревня в Смоленском районе.
 Никулино — деревня в Хиславичском районе.
 Никулино — деревня в Холм-Жирковском районе.

Тверская область 
 Никулино — деревня в Весьегонском районе, северное.
 Никулино — деревня в Весьегонском районе, южное.
 Никулино — деревня в Вышневолоцком районе.
 Никулино — деревня в Калининском районе.
 Никулино — деревня в Кашинском районе.
 Никулино — деревня в Кесовогорском районе.
 Никулино — деревня в Краснохолмском районе.
 Никулино — деревня в Молоковском районе.
 Никулино — деревня в Оленинском районе.
 Никулино — деревня в Селижаровском районе.
 Никулино — деревня в Спировском районе.
 Никулино — деревня в Старицком районе.
 Никулино — деревня в Торопецком районе.

Тульская область 
 Никулино — деревня в Алексинском районе.
 Никулино — деревня в Заокском районе.
 Никулино — деревня в Одоевском районе.

Тюменская область 
 Никулино — село в Сладковском районе.

Ульяновская область 
 Никулино — село в Инзенском районе, упразднено в 2002 г.
 Никулино — станция в Николаевском районе.
 Никулино — село в Николаевском районе.

Чувашия 
 Никулино — село в Порецком районе.

Ярославская область 
 Никулино — деревня в Большесельском районе.
 Никулино — деревня в Брейтовском районе.
 Никулино — деревня в Гаврилов-Ямском районе.
 Никулино — деревня в Любимском районе.
 Никулино — деревня в Диево-Городищенском сельском округе сельского поселения Красный Профинтерн Некрасовского района.
 Никулино — деревня в Боровском сельском округе сельского поселения Красный Профинтерн Некрасовского района.
 Никулино — деревня в Пошехонском районе.

См. также 
 Тропарёво-Никулино